Nicàgores de Messènia, notable messeni
 Nicàgores de Rodes, polític de l'illa de Rodes
 Nicàgores d'Atenes, sofista atenenc